ATD est un sigle désignant :
 analyse thermodifférentielle, une technique d'analyse en physico-chimie ;
 ATD Quart Monde (originellement : Aide à Toute Détresse ; aujourd'hui : Agir Tous pour la Dignité), un mouvement de lutte contre la misère ;
 avis à tiers détenteur, une procédure de saisie du Trésor public ;
 atd, un démon sous Linux permettant le lancement d'une tâche à une heure donnée, pouvant être remplacé par Upstart ;
  ;
 Attention to Detail, une entreprise britannique de développement de jeux vidéo.